Clausen může být:

příjmení osob
 Alf Clausen (* 1941) – americký hudební skladatel
 Curt Clausen (* 1967) – americký atlet
 Henrik Nicolai Clausen (1793–1877) - dánský teolog a politik
 Néstor Clausen (* 1962) – argentinský fotbalista

geografický název
 Clausen (Porýní-Falc) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Clausen (Lucemburk) – část města Lucemburk